Rammstein steht für:
 Rammstein, eine Neue-Deutsche-Härte-Band
 Rammstein (Lied), Lied der gleichnamigen Band (1995)
 (110393) Rammstein, Asteroid
 Rammstein, Alternativtitel für das siebte Studioalbum der gleichnamigen Band (2019), siehe Unbetiteltes Rammstein-Album

Siehe auch:
 Ramstein (Begriffsklärung)